Sărulești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sărulești (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași

 Sărulești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Sărulești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea